Lockmann ist der Name von

 Gertrud Lockmann (1895–1962), geborene Buschow, deutsche SPD-Politikerin
 Otto Lockmann (um 1650–1704), Kurfürstlich-Hannoverscher Hof-Fourier und Sänften-Unternehmer, Stammvater des niedersächsischen Adelsgeschlechts Lochmann von Königsfeld, siehe Otto Lochmann